Football Club Armavir (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Արմավիր“) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Armavir. Klub byl založen v roce 1965 jako Sevan Oktemberjan, zanikl v roce 2003 díky finančním problémům.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1965 – FC Sevan Oktemberjan (Football Club Sevan Oktemberjan)
 1981 – FC Spartak Oktemberjan (Football Club Spartak Oktemberjan)
 1990 – FC Araks Oktemberjan (Football Club Araks Oktemberjan)
 1992 – FC Araks Armavir (Football Club Araks Armavir)
 1995 – FC Armavir (Football Club Armavir)
 1997 – FC Karmrachajt Armavir (Football Club Karmrachajt Armavir)
 2001 – FC Armavir (Football Club Armavir)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2003
Armavir (Arménie)